Freunde der Erde steht für:
 Friends of the Earth International
 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (ehemaliger, heute durch „Friends of the Earth Germany“ ersetzter Beiname)